Littorio (italienisch für Liktor) steht für:

 Littorio (Schiff) (später Italia), Schlachtschiff der Littorio-Klasse der italienischen Marine

Littorio ist der Beiname von:
 2ª Divisione “Littorio”, militärischer Verband der italienischen Sozialrepublik im Zweiten Weltkrieg
 4ª Divisione “Littorio”, militärischer Verband des Corpo Truppe Volontarie im Spanischen Bürgerkrieg
 133ª Divisione corazzata “Littorio”, militärischer Verband der italienischen Armee im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Flugplatz Rom-Urbe (ursprünglich Aeroporto del Littorio)
 Stadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani (zeitweise Campo Littorio)
 Stadio Franco Ossola (zeitweise Stadio del Littorio)
 Stadio Giuseppe Grezar (zeitweise Stadio Littorio)
 Stadio Renzo Barbera (zeitweise Stadio Littorio)
 Villa Littorio, Fraktion der Gemeinde Laurino, Kampanien
 Latina (Latium) (zeitweise Littoria)
 Stile Littorio